Bizen (Okayama), een stad in Okayama, Japan
Bizen (provincie), Japan
Bizen (aardewerk), een roodbruin aardewerk